Selles-sur-Cher (gemeente), een gemeente in het Franse departement Loir-et-Cher.
 Selles-sur-Cher (kaas), een Franse kaas uit dezelfde streek.
 Kanton Selles-sur-Cher, het kanton waarvan de stad de hoofdplaats is.
 Kasteel van Selles-sur-Cher, een kasteel in dezelfde stad.
 Station Selles-sur-Cher, een treinstation in deze gemeente.